Hikurangi bezeichnet in Neuseeland:

 den Ort Hikurangi (Neuseeland)